Zuberoanski dijalekt ili Suletinski dijalekt (suletinski baskijski; ISO 639-3: bsz; povučen iz upotrebe; souletin, souletino, suletino, xiberoera, zuberoera, suberoan, souletin basque), baskijski dijalekt, jedan od tri bivša baskijska jezika, od 2007. godine nepriznat. Govori ga oko 8 700 ljudi (1991.) u francuskoj regiji Soule (baskijski: Zuberoa) u blizini španjolske granice. Ostalim dijalektima teško je razumljiv. U baskijskom jeziku zove se zuberera.

Primjer

Izvori

Vanjske poveznice 
kraći tečaj zuberoanskog
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)
Ethnologue (16th)
<noinclude>

Baskijski dijalekti
Jezici koji su izgubili status (Francuska)
jezici Francuske
jezici po abecedi:S